Aimé Blavier (1827-1896), ingénieur et homme politique français
André Blavier (1922-2001), poète belge
Antoine Blavier (1914-1991), arbitre belge de football
Émile-Victor Blavier, sculpteur français actif après 1850.
Émile Blavier (1884-1946), homme politique flamand.
Jean Blavier (1764-1828), minéralogiste français